Oberbuch heißen folgende geographischen Objekte:

 Oberbuch (Wain), Ortsteil der Gemeinde Wain, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Oberbuch (Buch am Buchrain), Ortsteil der Gemeinde Buch am Buchrain, Landkreis Erding, Bayern
 Oberbuch (Burglengenfeld), Ortsteil der Stadt Burglengenfeld, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Oberbuch (Gerolsbach), Ortsteil der Gemeinde Gerolsbach, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Oberbuch (Rohr in Niederbayern), Ortsteil des Marktes Rohr in Niederbayern, Landkreis Kelheim, Bayern
 Oberbuch (Stammbach), Ortsteil des Marktes Stammbach, Landkreis Hof, Bayern
 Oberbuch (Tyrlaching), Ortsteil der Gemeinde Tyrlaching, Landkreis Altötting, Bayern
 Oberbuch (Vilshofen), Ortsteil der Stadt Vilshofen an der Donau, Landkreis Passau, Bayern

 Oberbuch (Gemeinde Gmünd), Ortschaft von Gmünd in Kärnten, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Oberbuch (Gemeinde Oftering), Ortschaft der Gemeinde Oftering, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Oberbuch (Gemeinde Roitham), Ortschaft der Gemeinde Roitham am Traunfall, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Oberbuch (Gemeinde Buch-St. Magdalena), Katastralgemeinde und Ortschaft von Buch-St. Magdalena, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark

Siehe auch:
 Buch (Begriffsklärung)
 Unterbuch
 Oberbuchen (Begriffsklärung)